Тринадцать кораблей Королевского флота носили или носят название HMS Vigilant (бдительный):

 HMS Vigilant — шхуна; служила на канадских озерах; захвачена французами в 1756.
 HMS Vigilant — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; построен в 1774; переделан в плавучую тюрьму в 1799; затонул в 1806; через несколько месяцев поднят; разобран в 1816.
 HMS Vigilant — вооруженный торговый корабль; закуплен в 1777, бывший Empress of Russia; сожжен как непригодный в 1780.
 HMS Vigilant — шхуна; закуплена в 1803; продана в 1808.
 HMS Vigilant — бывшая французская шхуна Imperial; захвачена HMS Cygnet в 1806, позже переименована в HMS Subtle; разбилась у Бермуды в 1807.
 HMS Vigilant — куттер; построен в 1821; продан в 1832.
 HMS Vigilant — деревянный винтовой фрегат; заказан в 1846; отменен в 1849.
 HMS Vigilant — деревянная винтовая канонерская лодка; построена в 1856; продана в 1869.
 HMS Vigilant — деревянный колесный посыльный пароход; построен в 1871; продан в 1886 для посыльной службы в Гонконг.
 HMS Vigilant — эсминец типа C; построен, предположительно, на верфи John Brown & Company; спущен на воду в 1900; в том же году закуплен флотом; продан на слом в 1920.
 HMS Vigilant — эсминец типа V; участвовал во Второй Мировой войне; позже перестроен в противолодочный фрегат типа 15
 HMS Vigilant — сторожевой катер; спущен на воду в марте 1975, переименован в Meavy в июле 1986.
  — подводная лодка типа Vanguard; в строю с ноября 1996.

См. также 
Два корабля под названием HMS Vigilante